Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Helena Anliot e Helle Viragh che hanno battuto in finale Barbara Hallquist e Sheila McInerney 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Laura duPont /  Sharon Walsh-Pete (primo turno)

 Chris O'Neil /  Pam Whytcross (primo turno)
 Kathy May-Teacher-Paben /  Betsy Nagelsen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1978